Минера́льное о́зеро — озеро, солёность (минерализация) которого превышает 1 промилле. Вода таких водоёмов отличается резким вкусом и непригодна для питья без дополнительной обработки.

Минеральные озёра подразделяются на солоноватые (от 1 до 25 промилле), солёные (от 25 до 50 промилле) и соляные (свыше 50 промилле).

По химическому составу минеральные озёра делятся на карбонатные (содовые), сульфатные (горько-солёные) и хлоридные (солёные).

В подавляющем большинстве солёные озёра — бессточные водоёмы, находящиеся в засушливом климате. В озёра могут впадать пресные реки, однако при испарении воды наносимые минеральные вещества оседают.

Уровень озёр может значительно колебаться в зависимости от времени года и погодных условий. При уменьшении объёма воды солёность озера повышается, при увеличении — понижается.

В минеральных озёрах добывается химическое сырьё: в карбонатных — сода, в сульфатных — мирабилит, в хлоридных — поваренная соль.

Особый интерес представляют озёра в кратерах вулканов и подводные соляные озера.

Самым большим солёным озером Земли является Каспийское море.

Озеро Балхаш в своём роде уникально: часть его содержит пресную воду, часть — солёную.

Известные солёные озёра 
 Аральское море (Казахстан, Узбекистан) — 116—211 ‰
 Ванда (Антарктика) — 300—350 ‰
 Дон-Жуан (Антарктида) — 402 ‰
 Каспийское море (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения) — 0,05—13 ‰
 В России
 Баскунчак (Астраханская область) — 300 ‰
 Большое Яровое (Алтайский край) — 110 ‰
 Большое Яшалтинское (Калмыкия) — 72—400 ‰
 Дус-Холь (Тыва) — 100—280 ‰
 Как-Холь (Тыва) — 70—220 ‰
 Развал (Оренбургская область) — 315 ‰
 Солёное (Киран) (Бурятия)
 Хадын (Тыва) — 13 ‰
 Чаны (Новосибирская область) — 8-60 ‰
 Эбейты (Омская область) — 250 ‰
 Эльтон (Волгоградская область) — 200—500 ‰
 В других странах
 Ассаль (Джибути)— 350 ‰
 Балхаш (Казахстан) — полупресноводное озеро, 0,74—6 ‰
 Большое Солёное озеро (США) — 137—300 ‰
 Ван (Турция) — содовое озеро, 22—67 ‰
 Кунигунда (Украина) — 146—150 ‰
 Мёртвое море (Иордания, Израиль) — 300—350 ‰
 Натрон (Танзания)
 Солтон-Си (США) — 44 ‰
 Туз (Турция)— 350 ‰
 Тузкёль (Киргизия) — 256 ‰
 Урмия (Иран) — 80—280 ‰

Примечания 

Гидрология
Озёра